Ohne dich – singolo dei Rammstein del 2004
 Ohne dich – singolo di Kasimir1441 e Badmómzjay del 2021